Division 1 i fotboll 2009. Båda Div 1-serierna inleddes den 18 april. Div 1 södra avslutades den 24 oktober och Div 1 norra den 25 oktober. Seriesegrare blev Degerfors IF i Div 1 Norra och Östers IF i Div 1 Södra som därmed kommer att få spela i Superettan 2010. IK Brage och Skövde AIK blir de lag som fick spela kvalspel inför en eventuell säsong i Superettan 2010.

Tabeller

Poängtabeller

Norra

Södra

Kvalspel

Kval till Superettan 

|}
FC Trollhättan och IK Brage till Superettan 2010. Skövde AIK och Qviding FIF till spel i Division 1 2010.

Externa länkar 
 Ettanfotboll.se
 Spelprogram 2009 för Div 1 Norra på fotbollförbundets hemsida
 Spelprogram 2009 för Div 1 Södra på fotbollförbundets hemsida

Fotboll i Sverige 2009
2009
Fotbollssäsongen 2009